3-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Швеции в 1963 году. Сборные четырёх стран разыграли звание чемпиона в однокруговом турнире с 20 по 24 февраля. Победив всех соперников с крупным счётом, в третий раз подряд победителем первенства мира стала сборная СССР.

Итоговая таблица

Матчи

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки 
 Лучший вратарь:  Анатолий Мельников
 Лучший защитник:  П. Кеттунен
 Лучший полузащитник:  Николай Дураков
 Лучший нападающий:  Бернт «Бемпа» Эрикссон

Составы команд 
 СССР

Главный тренер
  Иван Балдин

Полевые игроки

Вратари

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1963

Чемпионаты мира по хоккею с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции
Февраль 1963 года
Спорт в Швеции в 1963 году